

Sigle 
 KOE – Kilogram of Oil Equivalent, vedi Tonne of oil equivalent
 Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας - Komounistiki Organosi Elladas formazione politica della sinistra radicale greca.

Codici 
 KOE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Eltari, Kupang, Indonesia